Eid har flere betydninger:

Muslimsk højtid 
Eid (fra arabisk ) betyder 'højtid' eller 'fest'. Ordet bruges blandt andet i forbindelse med de islamiske højtider.
 Eid-fest – to årlige muslimske højtider:
 Eid al-Fitr – en muslimsk højtid, som markerer afslutningen af fastemåneden Ramadan
 Eid al-Adha – en muslimsk højtid der fejrer profeten Ibrahims vilje til at ofre sin førstefødte søn Ishmael
 Eid al-Ghadir – en shia-muslimsk markering af profeten Muhammeds sidste prædiken

Geografi 
 Ejd, eid eller ejde er et gammelt ord fra oldnordisk som betyder landtange
 Eid kommune – en kommune i Sogn og Fjordane fylke i Norge
 Eid kommune (Hordaland) – en tidligere kommune Hordaland i Norge
 Eid kommune, Møre og Romsdal – en tidligere kommune i Møre og Romsdal i Norge
 Eid – et middelaldernavn for Askim-kommune i Østfold i Norge

Personer 
 Anne Berit Eid – norsk orienteringsløber
 Eid Ido – biskop af Meissen i Tyskland omkring år 1000
 Ludwig Eid – tysk katolsk pædagog og historiker
 Raymond Eid – ærkebiskop af Damaskus

Se også 
 Eide
 Ede
 Ejderen